Steve Rothery – chitarrista inglese
 Teryl Rothery – attrice e doppiatrice canadese
 William Hume-Rothery – chimico metallurgico britannico noto per le regole di Hume-Rothery